Schneer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schneer (1814–1855), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Charles H. Schneer (1920–2009), US-amerikanischer Filmproduzent